Goldner ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Goldner (1900–1955), österreichisch-britischer Schauspieler und Bühnenregisseur
 Colin Goldner (* 1953), deutscher klinischer Psychologe und Sachbuchautor
 Ernst Siegmund Goldner, später Ernest Gold (1921–1999), amerikanischer Komponist österreichischer Herkunft
 George Goldner (1918–1970), amerikanischer Musikverleger und Inhaber mehrerer unabhängiger Schallplattenlabels
 Joseph Anton Franz Maria Forsboom-Goldner (1794–1839), Kaufmann und Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Lucie Goldner, später Lucie Gordian (1918–2000), österreichische Schwimmerin
 Richard Goldner (1908–1991), österreichisch-australischer Bratschist und Musikpädagoge
 Wolfgang von Goldner (1764–1837), isenburgischer Diplomat 

Siehe auch:
 Goldener (Begriffsklärung)
 Göldner